Ле-Плессі́-Буша́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 19 км на північний захід від Парижа, 14 км на схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 3000 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7640,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Персоналії 

Відомі особистості, пов'язані з Ле-Плессі-Бушар:
 Lorie — популярна французька поп-співачка.
  — популярна французький музикант.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Плессі-Бушар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз